Dallmann steht für:

 Dallmann & Co., deutscher Hersteller von Hals- und Hustenbonbons

Dallmann ist der Familienname folgender Personen:
 Christian-Friedrich Dallmann (* 1955), deutscher Pianist und Hornist
 Eduard Dallmann (1830–1896), deutscher Entdecker und Polarforscher
 Elfriede Dallmann (1917–2005), deutsche Politikerin (NDPD)
 Fritz Dallmann (1923–1999), DDR-Politiker, Vorsitzender der VdgB
 Gerhard Dallmann (1926–2022), deutscher Pastor und Schriftsteller
 Günter Dallmann (1911–2009), deutscher Journalist, Publizist, Lyriker und Übersetzer
 Hans-Ulrich Dallmann (* 1959), deutscher evangelischer Theologe 
 Herbert Dallmann (1909–1996), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Jonas-Philipp Dallmann (* 1969), deutscher Architekt und Schriftsteller
 Jörg Dallmann (* 1979), deutscher Eisschnellläufer
 Jule Dallmann (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Linda Dallmann (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Pauline Dallmann (* 1998), deutsche Fußballspielerin
 Petra Dallmann (* 1978), deutsche Schwimmerin
 Siegfried Dallmann (1915–1994), DDR-Politiker, langjähriger Vorsitzender der NDPD-Volkskammerfraktion
 Wolfgang Dallmann (1924–2008), deutscher Organist, Kirchenmusiker und Dozent

Dallmann als Namensbestandteil:
 Dallmannberge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Dallmann-Bucht, Bucht im Palmer-Archipel, Antarktis
 Dallmann-Labor, deutsche Forschungsstation in der Antarktis
 Dallmann-Nunatak, Nunatak vor der Ostküste des Grahamlands, Antarktika
 Dallmann Seamount, unterseeischer Berg im Südlichen Ozean

Siehe auch:
 Dahlman
 Dahlmann
 Dalman
 Dalmann